Trani steht für:

 Trani, Stadt in Italien
 Trani (Naturstein), Naturstein
 Provinz Barletta-Andria-Trani, Provinz in Italien
 Moscato di Trani, Likör- und Dessertweine aus Trani

Trani ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Barisanus von Trani, italienischer Bildhauer
 Bruno Trani (1928–2022), italienischer Regattasegler
 Fabiana Trani (* 1963), italienische Harfenistin
 Moses ben Joseph di Trani (1505–1585), Talmudgelehrter